

Leggende 
Il fornaretto di Venezia, leggenda ambientata nella Venezia del 1507

Teatro 
 Il fornaretto, dramma storico di Francesco Dall'Ongaro

Cinema 
 Il fornaretto di Venezia, film diretto da Mario Caserini (1907)
 Il fornaretto di Venezia, film diretto da Luigi Maggi (1914)
 Il fornaretto di Venezia, film diretto da Mario Almirante (1923)
 Il fornaretto di Venezia, film diretto da Duilio Coletti (1939)
 Il fornaretto di Venezia, film diretto da Duccio Tessari (1963)